Gentry (Arkansas), plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Gentry (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri
gentry (klasse), maatschappelijke klasse
Alwyn Gentry (1944-1993), Amerikaans botanicus
Howard Scott Gentry (1903-1993), Amerikaans botanicus